Kanat kan syfta på:

Qanat – en typ av bevattningssystem
Khanat – en politisk entitet styrd av en khan